Friedrich Lißmann ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Lißmann (Maler) (auch Friedrich Lissmann; 1880–1915), deutscher Maler 
 Friedrich Heinrich Lißmann (auch Heinrich Friedrich Lißmann; 1847–1894), deutscher Sänger (Tenor)